Courten est un patronyme suisse qui peut faire référence à :

Noblesse 
 Famille de Courten, branche de la noblesse suisse issue de la famille noble italienne Famille Curti, passée de Lombardie au canton du Valais au . Son nom a d'abord été Courten avant de devenir de Courten.
 , titre de baronnétie en Angleterre ;

Personnalités 
 Adrien de Courten (1806-1887), homme politique suisse ;
 Angelo Graf von Courten (1848-1925), peintre allemand d’origine suisse ;
 Didier de Courten (1968-), noble suisse et grand chef cuisinier ;
  (1877-1959), architecte et illustrateur allemand ;
 Jean Antoine Adrien de Courten (1725-1803), général Suisse de la Révolution française ;
  (1730-1796), militaire espagnol ;
 Louis-Martin de Courten (1835-1937), militaire suisse ;
 Raffaele de Courten (1888-1978), amiral italien ;
 Thomas de Courten (1966-), homme politique suisse ;
 William Courteen ou Courten (1572-1636), marchand anglais d'origine wallonne impliqué dans la colonisation des Antilles (West Indies).

Divers 
 Le régiment de Courten, régiment d’infanterie suisse du Royaume de France créé par la Famille de Courten.

Voir aussi 
 

Patronyme suisse